Comet – czołg brytyjski
 Comet – pierwszy brytyjski parowiec morski
 Comet – izraelska partia polityczna
 De Havilland Comet – odrzutowy samolot pasażerski
 Comet – nagroda muzyczna przyznawana przez telewizję VIVA
 Comet Halden

Zobacz też 
 Komet – Messerschmitta Me 163, niemiecki myśliwiec przechwytujący o napędzie rakietowym z okresu II wojny światowej